

Sport 
 Chelsea F.C., nogometni klub u Engleskoj, iz londonskog predgrađa Chelsea

Naselja 

 Engleska
Chelsea, London, londonska četvrt

 Kanada
 Chelsea, Quebec

 SAD
 Chelsea, Alabama
 Chelsea, Maine
 Chelsea, Massachusetts
 Chelsea, Michigan
 Chelsea, Manhattan, New York

Ostalo 
 Chelsea (sastav), sastav u kojem je svirao Billy Idol